Rosey (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Rosey (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Matt Anoaʻi – wrestler występujący pod pseudonimem Rosey